Устимівська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Устимівська сільська рада — Київська область, Васильківський район
 Устимівська сільська рада — Полтавська область, Семенівський район